Wałdaj, romanizowany również jako Valdai lub Valday może oznaczać:

Geografia 

 Wałdaj (jezioro) – jezioro w obwodzie nowogrodzkim w Rosji
 Wałdaj (miasto) – miasto w obwodzie nowogrodzkim Rosji, centrum administracyjne rejonu wałdajskiego
 Wałdaj (wyżyna) – wyżyna w obrębie Niziny Wschodnioeuropejskiej

Inne 
 Wałdaj (klub) – międzynarodowy klub dyskusyjny w dziedzinie badań nad polityką zagraniczną i wewnętrzną Rosji założony w 2004
 GAZ Wałdaj (ros. ГАЗ-3310 Валдай) - rosyjski lekki samochód ciężarowy z lat 2004-2015